Korita est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Korita, un village situé dans la municipalité de Bileća et dans la République serbe de Bosnie ;
Korita, un village situé dans la municipalité de Bosansko Grahovo, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Korita, un village situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Korita, un village situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Korita, un village situé dans la municipalité de Lipik, comitat de Požega-Slavonie ;
Korita, un village situé dans la municipalité de Rakovica, comitat de Karlovac ;
Korita, un village situé dans la municipalité de Mljet, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
Korita, un village situé dans la municipalité d'Otok, comitat de Split-Dalmatie ;
au Monténégro
Korita, un village situé dans la municipalité de Bijelo Polje.